Hispano (paard), een paardenras
Hispano Suiza, een Spaanse producent van auto's, kanonnen, motorfietsen, vliegtuigen